Atrax robustus — вид пауков из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии. Единственный представитель рода Atrax. Один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

Описание 
Длина тела пауков составляет от 1 до 5 см. Окраска тела варьирует от иссиня-чёрного до чёрного или коричневого цвета.

Распространение 
Обитает только в Новом Южном Уэльсе. Встречается южнее реки Хантер, восточнее Голубых гор и в окрестностях Сиднея.

Образ жизни 
Паук устраивает свои ловчие сети в форме воронки во влажных, прохладных местах, а также в домах. Питается исключительно крупными насекомыми и другими пауками.

Укусы 
При определённых обстоятельствах укус A. robustus может оказаться для человека смертельным. С 1927 по 1981 год от укусов умерли 13 человек. С 1981 года в распоряжении врачей имеется противоядие и с тех пор не сообщалось ни об одном случае смерти. Ядовитое действие оказывает, прежде всего, белок под названием , который действует непосредственно на нервную систему человека. Яд опасен, прежде всего, для человека и вообще приматов, в то время как на других млекопитающих, таких как собака или кошка, он не действует. . 

Вот английская версия статьи - members of the public were asked to catch the spiders so that they could be milked for their venom. One dose of antivenom requires around 70 milkings from a Sydney funnel-web spider. То есть, пауков реально доили. Видимо, нужно получить яд, чтобы ввести его животному, которое невосприимчиво к яду этого вида пауков. Так как проследить животных этими пауками в обычных условиях весьма сложная задача. А уж после чего этот яд вводят животным, всё происходит по описанному сценарию - противоядие получают из животных, которые обретают естественный иммунитет к яду. https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_funnel-web_spider

Примечания 

Используется в медицине как быстрое лечение

Литература 
 Gerhard G. Habermehl: Gifttiere und ihre Waffen. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1994
 Rainer F. Foelix: Biologie der Spinnen. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1992
 Norman I. Platnick, 2006. The World Spider Catalog, Version 7.0. American Museum of Natural History.

Ссылки 
 
 Atrax robustus

Животные, описанные в 1877 году
Hexathelidae
Эндемики Австралии
Паукообразные Австралии
Монотипические роды паукообразных